В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Анна Кремер здобула титул, у фіналі перемігши Тетяну Панову 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Сільвія Талая (1-ше коло)
  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
  Анна Кремер (переможниця)
  Тетяна Панова (фінал)

 Оса Свенссон (1-ше коло)
 Анастасія Мискіна (1-ше коло)
 Сільвія Плішке (1-ше коло)
 Йоаннетта Крюгер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open